Сантибаньес-де-Валькорба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 23,99 км². Население — 175 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида